Jordi II Xifilí, patriarca de Constantinoble (1191 al 1198).
 Joan VIII Xifilí, patriarca de Constantinoble (1064 al 1075)
 Joan Xifilí, monjo de Constantinoble